Faculdades para o Desenvolvimento Humano (FDH) era uma instituição brasileira de ensino superior localizada em Fortaleza, no estado do Ceará ,que possuía cursos de Direito e Administração de Empresas. Em 2006 uniu-se a Faculdades Nordeste (FANOR).

Ligações externas
 FANOR

Instituições de ensino superior do Ceará
Instituições de ensino de Fortaleza